Джон Райт (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США бронзовый призёр . .

Играл на позиции .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1967).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы США по кёрлингу